Henry se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Thomas Charles Henry
 Augustine Henry
 Louis Henry
 Jean-Paul Henry